Родителев — русская фамилия. Известные носители:

 Родителев, Александр Михайлович (1916—1966) — Герой Советского Союза.
 Родителев, Сергей Васильевич (род. 1958) — Герой Украины.